

Климашівка — село, Хмельницька область, Хмельницький район
 Климашівка — роз'їзд Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці